Tobias Björnfot (né le  à Upplands Väsby en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il fait ses débuts professionnels dans la SHL avec le Djurgårdens IF, le . 

Admissible au repêchage d'entrée dans la LNH 2019, il est repêché en  ronde,  au total, par les Kings de Los Angeles qui ont acquis le choix dans la transaction de Jake Muzzin avec les Maple Leafs. 

Le , il s'entend sur les modalités d'un contrat d'entrée de 3 ans avec les Kings.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2017-2018 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit ||42 ||6 ||16 ||22 ||8 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit ||39 ||11 ||11 ||22 ||14 ||7 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2018-2019 || Djurgårdens IF || SHL ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2019-2020 || Kings de Los Angeles || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Reign d'Ontario || LAH ||44|| 6 || 13 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Djurgårdens IF || SHL ||15 ||1 ||2 ||3 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Reign d'Ontario || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Kings de Los Angeles || LNH || 33 || 1 || 5 || 6 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kings de Los Angeles || LNH || 70 || 0 || 8 || 8 || 6 || - || - || - || - || -

| 106 || 1 || 13 || 14 || 20 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2017 ||align="left"|  Suède U17 ||align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||align="left"| place
|- 
| 2018 ||align="left"|  Suède U18 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2018 ||align="left"|  Suède U18 ||align="left"| Coupe Hlinka-Gretzky ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2021 ||  Suède junior || align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left"|

Références 

Naissance en avril 2001
Naissance dans le comté de Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH